Шарлот може да се отнася за:

 Шарлот (1896-1985) – велика херцогиня на Люксембург
 Шарлът – град в Северна Каролина
 Паяжината на Шарлот – детска книжка
 Good Charlotte – рок група
 Шарлот Бронте – английска писателка
 Принцеса Шарлот – принцеса на Монако
 Шарлот Корде – френска аристократка